Ciurgău ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Ciurgău (Cluj), Dorf im Kreis Cluj
 Ciurgău (Mureș), Dorf im Kreis Mureș